Elvedin Džinič (Zavidovići, 25 de agosto de 1985) é um futebolista profissional esloveno que atua como zagueiro, milita no Charleroi da Bélgica.

Carreira 
Dzinic representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do NK Maribor
Futebolistas do Royal Charleroi Sporting Club
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas do PFC Botev Plovdiv